Aristóbulo del Valle puede referirse a:

Aristóbulo del Valle, político argentino del siglo XIX, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical.

Aristóbulo del Valle, localidad argentina de la provincia de Misiones.

Aristóbulo del Valle, estación ferroviaria argentina ubicada en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.